Fineus (łac. Phineus) – w mitologii greckiej syn Agenora, król Tracji
 Fineus (łac. Phineus) – w mitologii greckiej syn Belosa, wuj Andromedy, przeciwnik Perseusza
 Fineus (łac. Phineus) – w mitologii greckiej jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii

Zobacz też 
 Oronteus Finaeus – francuski uczony doby renesansu